Adamson kan som auktorsförkortning betyda:

 Martin L. Adamson
 Robert Stephen Adamson

Robotskapade auktorsförkortningar